

Giorno 1 (8 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Gaël Monfils [10],  Benoît Paire [25]
 Singolare femminile :  Angelique Kerber [23],  Alison Riske [24],  Wang Qiang [30]
 Programma della giornata

Giorno 2 (9 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roberto Bautista Agut [12],  David Goffin [13],  Hubert Hurkacz [26],  Daniel Evans [30]
 Singolare femminile:  Viktoryja Azaranka [12],  Johanna Konta [13],  Petra Martić [16],  Maria Sakkarī [20],  Zhang Shuai [31]
 Programma della giornata

Giorno 3 (10 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stan Wawrinka [17],  Ugo Humbert [29]
 Singolare femminile:  Bianca Andreescu [8],  Petra Kvitová [9],  Elena Rybakina [17]
 Doppio maschile:  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin [11]
 Doppio femminile:  Duan Yingying /  Zheng Saisai [8],  Samantha Stosur /  Zhang Shuai [10]
 Programma della giornata

Giorno 4 (11 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Borna Ćorić [22],  Lorenzo Sonego [31]
 Singolare femminile:  Sofia Kenin [4]
 Doppio maschile:  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos [3],  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin [12],  Oliver Marach /  Robin Haase [13],  Sander Gillé /  Joran Vliegen [14]
 Doppio femminile:  Chan Hao-ching /  Latisha Chan [5],  Veronika Kudermetova /  Anna Blinkova [15]
 Programma della giornata

Giorno 5 (12 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Diego Schwartzman [8],  Denis Shapovalov [11],  Pablo Carreño Busta [15],  Taylor Fritz [27],  Adrian Mannarino [32]
 Singolare femminile:  Ons Jabeur [27],  Veronika Kudermetova [32]
 Doppio maschile:  Max Purcell /  Luke Saville [15]
 Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Bethanie Mattek-Sands [6],  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan [11]
 Doppio misto:  Chan Hao-ching /  Juan Sebastián Cabal [4],  Demi Schuurs /  Wesley Koolhof [5],  Latisha Chan /  Ivan Dodig [7]
 Programma della giornata

Giorno 6 (13 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Karen Chačanov [19],  Alex De Minaur [21],  Filip Krajinović [28]
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [6],  Belinda Bencic [11],  Anett Kontaveit [21],  Julija Putinceva [26],  Ekaterina Aleksandrova [29]
 Doppio maschile:  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [1],  Ken Skupski /  Neal Skupski [16]
 Doppio femminile:  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová [1],  Kirsten Flipkens /  Andreja Klepač [14]
 Doppio misto: Nessuna
 Programma della giornata

Giorno 7 (14 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Dominic Thiem [3],  Felix Auger-Aliassime [20],  Dušan Lajović [23]
 Singolare femminile:  Aryna Sabalenka [7],  Garbiñe Muguruza [14],  Iga Świątek [15],  Markéta Vondroušová [19]
 Doppio maschile: Nessuna
 Doppio femminile:  Hayley Carter /  Luisa Stefani [12],  Laura Siegemund /  Vera Zvonarëva [16]
 Doppio misto:  Barbora Strýcová /  Nikola Mektić [1]
 Programma della giornata

Giorno 8 (15 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Matteo Berrettini [9],  Fabio Fognini [16],  Casper Ruud [24]
 Singolare femminile:  Elina Svitolina [5],  Elise Mertens [18],  Donna Vekić [28]
 Doppio maschile:  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot [4],  Marcelo Melo /  Horia Tecău [7],  John Peers /  Michael Venus [10]
 Doppio femminile:  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk [9],  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko [13]
 Doppio misto:  Nicole Melichar /  Robert Farah [2]
 Programma della giornata

Giorno 9 (16 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [6],  Grigor Dimitrov [18]
 Singolare femminile:  Simona Halep [2]
 Doppio maschile:  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [8]
 Doppio femminile:  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara [7]
 Doppio misto:  Luisa Stefani /  Bruno Soares [8]
 Programma della giornata

Giorno 10 (17 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Andrej Rublëv [7],  Rafael Nadal [2]
 Singolare femminile:  Ashleigh Barty [1]
 Doppio maschile: Nessuna.
 Doppio femminile:  Nicole Melichar /  Demi Schuurs [4]
 Doppio misto:  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić [3]
 Programma della giornata

Giorno 11 (18 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:
 Singolare femminile:  Serena Williams [10],  Karolína Muchová [25]
 Doppio maschile:  Nikola Mektić /  Mate Pavić [2],
 Doppio misto:
 Programma della giornata

Giorno 12 (19 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stefanos Tsitsipas [5]
 Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [6]
 Programma della giornata

Giorno 13 (20 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Jennifer Brady [22]
 Programma della giornata

Giorno 14 (21 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Daniil Medvedev [4]
 Doppio maschile:  Rajeev Ram /  Joe Salisbury [5]
 Programma della giornata

Australian Open 2021